We the People — третий студийный альбом американской грув-метал супергруппы Adrenaline Mob и первый с новым бас-гитаристом Дэвидом Заблидовски и ударником Джорданом Канната. Релиз состоялся 2 июня 2017 года на лейбле Century Media. Согласно вокалисту Расселу Аллену, альбом занимает политическую позицию. Вдохновением стал сезон президентских выборов в США.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Century Media Records